Бажутин — фамилия; имеет женскую форму Бажутина.
 Бажутин, Андрей Михайлович (род. 1971) — российский координатор и лидер протестного движения, избранный официальный представитель водителей-дальнобойщиков.
 Бажутин, Борис Николаевич (1924—1996) — передовик промышленного производства, Герой Социалистического Труда, участник Второй мировой войны.